Kalida ist der Name zweier Orte:

 Kalida (Ohio), in Putnam County im US-Bundesstaat Ohio
 Kalida (Tennessee), in Roane County im US-Bundesstaat Tennessee

Siehe auch:
 Calida
 Kalita